Paulo Autuori (1956) — treinador de futebol brasileiro
Mário Paulo Autuori (1906–1982) — biólogo brasileiro
Zaccaria Autuori (1889–1961) — pintor, músico e professor de música ítalo-brasileiro

Ver também

Desambiguações de sobrenomes